Мариотт:
 Мариотт — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Мариотт — пятизвёздочная гостиница в Москве, на Тверской улице.
 Марриотт, Стив (1947—1991) — английский рок-гитарист и певец.
 Мариотт, Эдм (1620—1684) — аббат, французский физик.

См. также 
 Сосуд Мариотта — устройство, позволяющее добиться равномерного вытекания струи жидкости за счёт постоянного давления.
 Марриотт